

Toponyme 
 Lavey-Morcles, commune suisse du canton de Vaud, située dans le district d'Aigle. 
 Lavey-les-Bains, localité qui appartient à la commune de Lavey-Morcles dans le canton de Vaud en Suisse.
 Refuge de la Lavey, refuge du massif des Écrins, dans le vallon de la Lavey en France

Patronyme 
 Anton Szandor LaVey, de son vrai nom Howard Stanton Levey, fondateur de l'Église de Satan.
 Karla LaVey, grande prêtresse de l'Église de Satan.